Рахиль Львовна Блюман (1888—1978) — советская пианистка, педагог, общественный деятель.

Биография 
Родилась в 1888 году в Могилёве в семье музыканта. Занималась у М. С. Неменовой-Лунц в Москве. В 1917 году окончила Санкт-Петербургскую консерваторию по специальности «фортепиано».

В 1919 году организовала музыкальную школу в Могилёве, была руководителем внешкольного образования при Наробразе, принимала активное участие в организации Могилёвского отдела Союза работников искусств.

В начале 1920-х годов переехала в Москву, где в 1929 году возглавила Московский областной музыкальный техникум (Музыкально училище В. Ю. Зограф-Плаксиной) и более тридцати лет была его руководителем. Р. Блюман, страстный энтузиаст училища, собрала в нем такое блестящее созвездие замечательных педагогов, которое могло бы украсить собой любую консерваторию.
Также некоторое время она являлась деканом вокального факультета Московской консерватории, полгода исполняла обязанности заместителя директора консерватории и около года была заместителем председателя Союза советских композиторов.

Её дочь Эдварда Иосифовна Блюман (1911—1981) стала первой женой Д. Б. Кабалевского.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (28.12.1946)

Примечания

Ссылки 
 Биографическая справка

Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Академическое музыкальное училище при Московской консерватории
Персоналии:Московская консерватория